Flachsbach ist ein Gewässername:

  Flachsbach (Aa), rechter Zufluss der Aa (zur Werre) in Herford, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
  Flachsbach (Ellerbach), rechter Oberlauf des teils ebenfalls Flachsbach genannten Ellerbachs (zur Inde) bei Büsbach, Stadt Stolberg (Rheinland), Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
  Flachsbach (Holzbach), linker Zufluss des Holzbachs vor Weiskirchen, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
  Flachsbach (Kreuzbach), linker Zufluss des Kreuzbachs bei Wolbeck, kreisfreies Münster, Nordrhein-Westfalen
  Flachsbach (Mosel), linker Zufluss der Mosel bei Moselsürsch, Ortsgemeinde Lehmen, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
  Flachsbach (Seebach), linker Zufluss des Seebachs (zum Wittigbach) bei Euerhausen, Markt Giebelstadt, Landkreis Würzburg, Bayern
  Flachsbach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zum Idarbach) bei Kempfeld, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz 
  Flachsbach (Wellbach), rechter Zufluss des Wellbachs bei Hofstätten in der nördlichen Gemeindeexklave von Wilgartswiesen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
  Flachsbach (Werra), linker Zufluss der Werra vor Wendershausen, Gemeinde Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
  Flachsbach (Wieseck), teils auch Jossoler und weitere Namen, linker Zufluss der Wieseck nach Reiskirchen, Landkreis Gießen, Hessen

Siehe auch:
 Flachbach
 Flachsgraben